Franciaország
Saint-Sauveur, település Côte-d’Or megyében
Saint-Sauveur, település Dordogne megyében
Saint-Sauveur, település Finistère megyében
Saint-Sauveur, település Gironde megyében
Saint-Sauveur, település Haute-Garonne megyében
Saint-Sauveur, település Haute-Saône megyében
Saint-Sauveur, település Hautes-Alpes megyében
Saint-Sauveur, település Isère megyében
Saint-Sauveur, település Meurthe-et-Moselle megyében
Saint-Sauveur, település Oise megyében
Saint-Sauveur, település Somme megyében
Saint-Sauveur, település Vienne megyében